Le Paulense Desportivo Clube (en Créole cap-verdien : Paulensi Disportibu Klubi) est un club cap-verdien de football basé à Paúl.

Le club célèbre son  en 2013.

Histoire 

 1981 : Fondation du club
 2003 : Premier titre de Santo Antão du Nord

Palmarès 
 Championnat de L'île de Santo Antão (Nord) :
 Vainqueur en 2003, 2004, 2005, 2012, 2014 et 2015

 Coupe de Ribeira Grande :
 Vainqueur en 2013 et 2015

 Super Coupe de Ribeira Grande :
 Vainqueur en 2012, 2013, 2014 et 2015

 Tournoi d'Ouverture de Santo Antão (Nord) :
 Vainqueur en 2003, 2007, 2008, 2013 et 2014

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale

Statistiques dans le championnat national 
 Meilleur classement : Semifinaliste
 Matchs jouées : 29
 Matchs gagnés : 8
 Buts inscrits : 30
 Points : 18

Notes 

Santo Antão (Cap-Vert)
Club de football au Cap-Vert
Club de football fondé en 1929